Stoechas steht für:
 Schopf-Lavendel (Stoechas arabica)

Siehe auch:
 Sand-Strohblume (Stoechas citrina)